Јурица Дијаковић (Јастребарско, 9. април 1920 — Загреб, 20. август 1993) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.е
|-
| 1949. || Мајка Катина || Петрос
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1950. || Црвени цвет || Гордан
|-
| 1954. || Концерт || Новинар
|-
| 1956. || У мрежи || Мато
|-
| 1956. || Опсада || Марко, рањени илегалац
|-
| 1957. || Иза казалишне рампе (Кратки документарни)|| /
|-
| 1957. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1959. || Ујкин сан ТВ филм || /
|-
| 1959. || Дундо Мароје ТВ филм || Маро
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Шармер из ноћног бара
|-
| 1961. || Сива биљежница ТВ филм || /
|-
| 1961. || Гола цеста ТВ филм || /
|-
| 1962. || -{Il trionfo di Robin Hood}- || /
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Слијепи колосијек ТВ филм || /
|-
| 1965. || Олуја на улици ТВ филм || /
|-
| 1966. || Наставак слиједи ТВ филм || /
|-
| 1967. || Ђавољи реп ТВ филм || /
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands }- ТВ серија || Барон Ровеца
|-
| 1968. || Агент из Вадуза ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Фредов отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Други министар
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Судац
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Миленковић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Казалишни живот или смрт ТВ филм || Шаптач
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Странка испред Витековог уреда
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Доктор Јандрић
|-
| 1984. || Амбасадор || /
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Друг на Мартиновом спроводу
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1993.
Хрватски глумци
Југословенски глумци